Чжан Кайчжень і Лілія Остерло були чинними чемпіонками, але цього разу Остерло вирішила не брати участі.

Чжан грала в парі з Джилл Крейбас, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх пермогли Чжань Цзіньвей і Хань Сіюнь.

Четверті сіяні Кіміко Дате і Ч Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Ярослава Шведова з рахунком 7–5, 3–6, [11–9].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Кінґ Я Шведова
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Лі-Вотерс М Мултон-Леві
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Цінк К Мароші
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Даніліду М Мінелла
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М Дой К Нара
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C-W Chan Х Сіюнь
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= K-C Chang Дж Крейбас
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= W Liu Ш Сунь
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= С Аояма K Takahata
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=[8]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К Дате-Крумм Ч Шуай
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ч Юнжань H-C Chan
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=[8]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я Ґайдошова А Кербер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р Фудзівара А Моріта
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S-W Hsieh Ц Чжен
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[7]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Кінґ Я Шведова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Даніліду М Мінелла
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= C-W Chan Х Сіюнь
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= W Liu Ш Сунь
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Я Ґайдошова А Кербер
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В Кінґ Я Шведова
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=[9]
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Посилання 
 Main Draw 

HP Open, парний розряд
HP Open 2011